45-й чемпионат СССР по шахматам проводился с 28 ноября по 22 декабря 1977 года в Ленинграде. После того, как дополнительный матч закончился вничью, звание чемпиона СССР было присвоено обоим победителям.

Турнирная таблица

Дополнительный матч за звание чемпиона СССР

Ссылки 
 45th USSR Championship, Leningrad, 1977

Чемпионаты СССР по шахматам
1977 год в шахматах
Спорт в России в 1977 году
Соревнования по шахматам в Санкт-Петербурге
Ноябрь 1977 года
Декабрь 1977 года
1977 год в Санкт-Петербурге
Чемпионаты СССР в 1977 году